Le Faouët (Côtes-d'Armor)
 Le Faouët (Morbihan)